Остапчу́к — поширене українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Остап, також Осташ, Остан, Стаф.

Носії

А 
 Остапчук Андрій Володимирович ( 1991) — український ютубер, підприємець, відеоблогер, володар срібної кнопки YouTube.

В 
 Остапчук Василь Васильович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Остапчук Віктор Миколайович ( 1955) — начальник Південної залізниці, в. о. голови партії «Відродження», Герой України.
 Остапчук Віктор Миколайович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Остапчук Володимир Валерійович — відомий телеведучий, ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Д 
 Остапчук Дмитро — заможний український селянин, громадський діяч, товариш Івана Франка; посол Галицького Сейму у 1895—1907 роках.

Н 
 Остапчук Надія Миколаївна ( 1980) — білоруська легкоатлетка, олімпійська медалістка, чемпіонка світу.

О 
 Остапчук Олександр Миколайович ( 1958) — український педагог, громадсько-політичний діяч.

С 
 Остапчук Сергій Васильович (1970—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Остапчук Сергій Ігорович — білоруський хокеїст.
 Остапчук Сергій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ю 
 Остапчук Юлія Анатоліївна ( 1989) — українська спортсменка, чемпіонка Європи з вільної боротьби.

Я 
 Остапчук Ярослав Олександрович (1980—2014) — старший солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Остапчук Яцко — український громадський діяч, син Дмитра Остапчука.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович